В данном списке перечислены все звёзды созвездия Волопаса вплоть до видимой звёздной величины +6,5m и иные звёзды, представляющие в определённый интерес, как то: переменные, с планетными системами, сверхновые и т. п.

См. также 

 Списки звёзд по созвездиям
 Список самых ярких звёзд

Ссылки 

 
 
 

Волопас (созвездие)
Волопас